Mehringer Berg steht für:

 Mehringer Berg (Großmehring), , Berg in Großmehring im Landkreis Eichstätt, Bayern 

 Mehringer Berg (Longen/Mehring), , Berg im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Mehringer Berg (Gemeindeteil), Gemeindeteil von Mehring (Mosel) im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz